Карни има више значења:
 Карни
 Карни (Њу Џерзи)
 Карни (Аризона)